Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „12”:

Polskie:
 XII Brygada Kawalerii (1924–1937)
 12 Brygada Kawalerii Pancernej (1995–2001)

Austro-węgierska:
 12 Brygada Kawalerii (do 1918)